Тирозинкиназа:

 Тирозинкиназа — фермент подкласса протеинкиназ, группы киназ (фосфотрасфераз).
 Тирозинкиназа Брутона — нерецепторная тирозинкиназа Tec-семейства протеинкиназ.